Il campionato di Serie A2 2011-2012 è stata la 14ª edizione della categoria. La stagione regolare si è svolta tra il 1º ottobre 2011 e il 21 aprile 2012, prolungandosi fino al 26 maggio con la disputa delle partite di spareggio. Resta invariata la formula valevole per i play-off e play-out: per ciascuno dei due gironi, accedono alla disputa degli spareggi promozione le squadre classificatesi tra il secondo e il quinto posto al termine della stagione regolare. Le due finaliste si affrontano in una doppia sfida (gare d'andata e ritorno) che decreta la terza promozione in Serie A (le prime classificate dei gironi sono promosse direttamente).
Per quanto riguarda i play-out, le formazioni classificatesi decima e undicesima si scontrano in gare d'andata e ritorno per decretare la quarta retrocessione in Serie B. Retrocedono direttamente le ultime tre classificate del girone B e le ultime due del girone A (formato da 13 squadre).

Partecipanti 
Per sostituire Terni, Gragnano e Atiesse che non hanno presentato domanda di iscrizione, sono state ripescate Castro Frosinone Futsal (nuova denominazione del Città del Golfo), Domusdemaria Chia (retrocesse sul campo al termine della stagione precedente) e Santa Maria Scafati.
Futsal Samb, ISEF Poggiomarino e Marigliano Marcianise per motivi diversi hanno invece cambiato denominazione, rispettivamente in "Futsal Riviera Marche", "Orange Passion" e "Napoli Ma.Ma.". Il posto rimasto vacante nel girone A è dovuto alla fusione tra Pesaro Five e Palextra Fano (vincitore dei play-off di Serie B) a formare un'unica società denominata "PesaroFano Calcio a 5".
Sono 10 le regioni rappresentate in questo torneo. Il Lazio è la regione che apporta il maggior contributo con ben 5 formazioni, seguito da Campania e Veneto con 4. Marche e Puglia sono rappresentate da tre società; Abruzzo, Sardegna e Sicilia da 2, mentre Basilicata e Lombardia devono accontentarsi di una sola squadra.

Sorteggio calendari 
I calendari dei due gironi sono stati compilati e comunicati dalla Divisione Calcio a 5 il 10 agosto.

Girone A

Classifica

Verdetti 
  Verona promosso in Serie A 2012-13.
  Riviera Marche escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia (12ª giornata). Tutte le gare in precedenza disputate dalla società non sono state considerate valide ai fini della classifica. Nelle rimanenti partite di campionato, le società che avrebbero dovuto affrontare il Futsal Riviera Marche hanno osservato un turno di riposo.
  Domus Chia retrocessa in Serie B 2012-13; la società non si iscrive al campionato di competenza, ripartendo dalla serie C1 regionale.
  CUS Chieti retrocesso dopo i play-out ma successivamente ripescato.

Calendario e risultati

Girone B

Classifica

Verdetti 
  Cogianco Genzano e, dopo i play-off, Canottieri Lazio promosse in Serie A 2012-13; la Canottieri Lazio non si iscrive al campionato di competenza, sciogliendosi.
  Napoli ripescato in Serie A a completamento d'organico.
  Biancazzurro Fasano, Castro Frosinone Futsal, Orange Passion e, dopo i play-out, CSG Putignano retrocesse in Serie B 2012-13. Biancazzurro Fasano, Castro Frosinone e Orange Passion non si iscrivono al campionato di competenza, sciogliendosi.
 Napoli Ma.Ma. (fusione con lo Scafati Santa Maria) e Regalbuto non iscritte al campionato di Serie A2 2012-13.

Calendario e risultati

Classifica marcatori

Girone A

Girone B

Play-off

Formula 
Si qualificano al turno successivo le squadre che, al termine delle due gare, avranno ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, quelle che avranno realizzato il maggior numero di reti. In caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari da 5' ciascuno, al termine dei quali, se perdurasse ancora la parità, sarà ritenuta vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine della regular season.

Tabellone

Primo turno

Andata

Ritorno

Secondo turno

Andata

Ritorno

Terzo turno

Andata

Ritorno

Play-outDivisione Calcio a 5, Comunicato Ufficiale N.782 2011/2012  divisionecalcioa5.it

Girone A

Girone B

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2011
Calcio a 5 nel 2012